Saewe (Gido), een plaats in Indonesië
Saewe (Gunung Sitoli), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing